Planes är ett släkte av kräftdjur. Planes ingår i familjen ullhandskrabbor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ullhandskrabbor
Planes